Walsham le Willows – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 North Walsham – miasto w Anglii, w hrabstwie Norfolk
 South Walsham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Norfolk